

Codici 
 alb – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la Lingua albanese
 ALB – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Albania
 ALB – Codice nazione del CIO per l'Albania
 ALB – Codice nazione della FIFA per l'Albania
 ALB – codice identificativo del VOR/DME di Albenga, radioassistenza per la navigazione aerea
 ALB – Codice HUGO per l'albumina

Geologia 
 ALB – Formazione dell'Albirola – in provincia di Genova – sintema stratigrafico della Liguria

Altro 
 Alb – fiume della Germania occidentale e meridionale.
 ALB – musicista di Musica Elettronica francese, il cui vero nome è Clément Daquin